Хокејашка репрезентација Северне Кореје представља државу Северну Кореју на међународним такмичењима у хокеју на леду и под контролом је Савеза хокеја на леду Северне Кореје. Репрезентација се међународно такмичи од 1974. године.

Тренутно је пласирана на 43. место ИИХФ ранг листе и такмичи се на првенствима Дивизије III.

Историјат 
Хокеј на леду у Северној Кореји почиње да се игра почетком 1950-их година захваљујући совјетским и кинеским радницима у Пјонгјангу. Национални хокејашки савез основан је 1955. године, а пуноправним чланом ИИХФ постаје 8. августа 1964. године. Прво национално првенство одржано је 1956. године.

Премијерну међународну утакмицу репрезентација је одиграла 8. марта 1974. на светском првенству групе Ц у француском Греноблу против Италије, и изгубила резултатом 11:2. На истом такмичењу екипа је остварила две изненађујуће победе против селекција Кине и Аустралије. Најтежи пораз Северна Кореја је доживела од Француске 1983. године резултатом 24:1, док су највеће победе остварили против Монголије (2010) и Грузије (2014), обе резултатима 22:1.

Због лоше финансијске ситуације репрезентација је у два наврата одустајала од наступа на светским првенствима 2007. и 2011. (оба пута у дивизији 2) због чега су аутоматски деградирани у нижи ранг такмичења за наредну сезону.

Поред светских првенстава, репрезентација се такмичи и на Азијским зимским играма.

Резултати на Азијским играма 
На зимским Азијским играма репрезентација је до сада учествовала 3 пута, а највећи успех им је 4. место.

Резултати на светским првенствима

Биланс са другим репрезентацијама 
Закључно са крајем априла 2015.

-{*}- Србија је наследила резултате репрезентација СР Југославије и СЦГ;
-{**}- Две утакмице Јерменија је изгубила службеним резултатом од 0:5.

Види још 
 Светско првенство у хокеју на леду
 Светско првенство у хокеју на леду - Дивизија I
 Светско првенство у хокеју на леду - Дивизија II
 Светско првенство у хокеју на леду - Дивизија III

Референце

Спољашње везе 

 Северна Кореја на National Teams of Ice hockey

С
Спорт у Северној Кореји
Хокеј на леду у Северној Кореји